Наваондилья ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Аренас-де-Сан-Педро. Занимает площадь 22,07 км². Население — 325 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web oficial de Navahondilla
 Más información sobre el pueblo

Муниципалитеты Авилы